Die Saison 2006/07 der Wysschaja Liga war die 15. Spielzeit der zweithöchsten russischen Eishockeyspielklasse.

Modus 
Die 29 Mannschaften der Wysschaja Liga wurden vor der Saison nach regionalen Kriterien in zwei Konferenzen eingeteilt. Die West-Konferenz hatte mit 14 Mannschaften einen Teilnehmer weniger als die Ost-Konferenz mit 15 Mannschaften. Zunächst spielte jede Mannschaft vier Mal gegen jeden Gegner innerhalb der eigenen Konferenz, sodass die Anzahl der Spiele pro Mannschaft in der West-Konferenz 52 und in der Ost-Konferenz 56 betrug.

Die acht besten Mannschaften jeder Konferenz qualifizierten sich anschließend für die Playoffs, in denen der Zweitligameister ausgespielt wurde, der zudem direkt in die Superliga aufstieg. Die beiden kasachischen Teilnehmer waren von den Playoffs ausgeschlossen, so dass zwei russische Mannschaften nachrücken durften. Für einen Sieg nach der regulären Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, bei einem Sieg nach Verlängerung zwei Punkte, bei einem Unentschieden und einer Niederlage nach Verlängerung gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Qualifikationsrunden

West-Konferenz 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage

Ost-Konferenz 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Play-offs

Spiel um Platz 3 
Die Spiele fanden am 16. und 19. April 2007 statt.

 HK Dmitrow – Ischstal Ischewsk 2:2 (0:0, 2:1, 0:1)
 Ischstal Ischewsk – HK Dmitrow 1:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0), 0:2 im Penaltyschießen

Finale 
Die Spiele fanden am 17., 18., 21. und 22. April 2007 statt.

 Torpedo Nischni Nowgorod – Chimik Woskressensk 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
 Torpedo Nischni Nowgorod – Chimik Woskressensk 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)
 Chimik Woskressensk – Torpedo Nischni Nowgorod 4:2 (0:0, 3:2, 1:0)
 Chimik Woskressensk – Torpedo Nischni Nowgorod 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)

Weblinks 
 

2006
Eishockeysaison 2006/07